Ács István (1928–2018) jogász, politikus, Debrecen tanácselnöke (1966–1989)
Ács István (1935–1993) püspök
Ács István (1950) festő, grafikus